Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 1500 méteres gyorsúszás selejtezőit szeptember 10-én, a döntőt szeptember 11-én rendezték. A versenyszámban 14-en indultak. A győztes az NSZK-beli Hans Faßnacht lett, aki a verseny során, 800 és 1500 méteren is Európa-csúcsot úszott. A magyar induló Hargitay András országos csúccsal a 7. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság